Мичуринское сельское поселение — сельское поселение в России:

Брянская область 
 Мичуринское сельское поселение — в составе Брянского района.

Волгоградская область 
 Мичуринское сельское поселение — в составе Камышинского района.

Карачаево-Черкесия 
 Мичуринское сельское поселение — в составе Прикубанского района.

Краснодарский край 
 Мичуринское сельское поселение — в составе Динского района.

Ленинградская область 
 Мичуринское сельское поселение — в составе Приозерского района.

Северная Осетия 
 Мичуринское сельское поселение — в составе Ардонского района.

Тульская область 
 Мичуринское сельское поселение — в составе Алексинского района.

Хабаровский край 
 Мичуринское сельское поселение — в составе Хабаровского района.

Челябинская область 
 Мичуринское сельское поселение — в составе Карталинского района.